Bradshaw Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Bradshaw-Haywood Township, im Clay County, Arkansas
 Bradshaw Township (North Carolina)